Kila (Zweden), een plaats in Zweden
 Kila (Ierse band), een Ierse folkband
 Kila, de Hindostaanse benaming voor Nieuw-Amsterdam (Suriname)
 Kila (studentenvereniging), een Gentse studentenclub
 Kila (dialect), een dialect van het Nanai, gesproken in Rusland